Openbaar Ministerie
 Parket, houten vloerbedekking
 Parket (Hoge Raad der Nederlanden)
 Schouwburgrang tussen parterre en stalle